Andreas Bluhm ist der Name folgender Personen:

* Andreas Bluhm (Politiker) (* 1959), deutscher Politiker (Die Linke)
 Andreas Bluhm (Fußballspieler) (* 1973), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Andreas Blühm (* 1959), deutscher Kunsthistoriker und Kurator
 Andreas Blum